God's Crucible – film del 1917 diretto da Lynn F. Reynolds
God's Crucible – film del 1921 diretto da Henry MacRae